El paral·lel 8º sud és una línia de latitud que es troba a 8 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 8° de latitud sud, un grau de longitud equival a  110,242 km; la longitud total del paral·lel és de 39.687 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 885 km i a 9.117 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 8° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| 
|-valign=top
| 
! scope="row" | Frontera  / 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | Frontera  / 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Tanganyika
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Mafia, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Chole
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Java
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bali
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Bali, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Flores
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Sumbawa, 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Flores (Indonèsia)  Passa al nord de l'illa d‘Alor, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Liran i Wetar
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Wetar
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Kisar, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Babar
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Timor
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Yamdena
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Yos Sudarso i Nova Guinea
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Papua
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Ranongga
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Kolombangara
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Kula
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Geòrgia
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Nova Geòrgia
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Santa Isabel
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Dai, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Atol de Nukufetau
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | El paral·lel defineix la frontera marítima septentrional de  des del meridià 167 a l'oest fins al meridià 156 a l'oest
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Illa d'Eiao
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Acre Amazonas Rondônia Amazonas Mato Grosso Pará Tocantins Maranhão - for about 11 km Tocantins Maranhão Piauí Pernambuco Paraíba Pernambuco
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de l'Ascensió, 
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 7º sud
 Paral·lel 9º sud

Referències 

[[Categoria:Línies de latitud]